Layon peut principalement faire référence au layon forestier, un cheminement rectiligne en forêt, plus ou moins large et long selon les cas, les usages et le stade de gestion sylvicole quand il s'agit d'une forêt cultivée ou exploitée ou à la rivière française, le Layon, affluent de la Loire. Cette rivière a donné son nom à différents entités (aire d’appellation, communes, intercommunalités) listées ci-dessous.

Viticulture 
Appellation d'origine contrôlée viticole du coteaux-du-layon.

Communes et intercommunalités

Communes et communes déléguées de Maine-et-Loire 
 Aubigné-sur-Layon ;
 Beaulieu-sur-Layon ;
 Bellevigne-en-Layon ;
 Champ-sur-Layon ;
 Chaudefonds-sur-Layon ;
 Cléré-sur-Layon ;
 Concourson-sur-Layon ;
 Lys-Haut-Layon ;
 Nueil-sur-Layon ;
 Passavant-sur-Layon ;
 Rablay-sur-Layon ;
 Saint-Georges-sur-Layon ;
 Val-du-Layon ;
 Les Verchers-sur-Layon.

Intercommunalités de Maine-et-Loire 
Quatre structures intercommunales françaises, toutes situées dans le département de Maine-et-Loire dans les Pays de la Loire, ont « Layon » dans leurs noms :
 trois communautés de communes :
 la communauté de communes des Coteaux du Layon ;
 la communauté de communes Loire-Layon ;
 la communauté de communes du Vihiersois-Haut-Layon ;
 un syndicat mixte :
 le Pays de Loire en Layon.

Rivière 
 le Layon, affluent de la Petite Sauldre en Sologne.